

События 
 С помощью Оттона Великого папа Иоанн XII возвращается, Лев VIII бежит.
 964 — папа Иоанн XII (вторично).
 Иоанн XII умирает, папой избран Бенедикт V.
 964 — папа Бенедикт V.
 Взятие Рима Оттоном. Восстановление на престоле Льва VIII.
 964—965 — папа Лев VIII (вторично).
 Норманнское войско, помогавшее герцогу Ричарду I Нормандскому, направляясь из Франции в Испанию, высадилось в Галисии, взяло и ограбило 18 городов и разбило многочисленное войско испанцев. Они долго опустошали страну, пока епископ Компостельский, св. Росендо, не собрал войско и победил их в сражении, вынудив уйти на суда.
 964, лето — Никифор Фока осадил Тарс, но взять не смог. Ромеи заняли несколько городов, в том числе Мопсуэстию. Зима — Войско в Каппадокии.
 25 октября — Гассан ибн-Амар нанёс Мануилу Фоке тяжёлое поражение под Раметтой (Сицилия). в результате этого поражения, осаждённый город сдался мусульманам.
 По поручению Никифора Фоки предпринята экспедиция на Кипр, которая прекрасно была исполнена патрикием Никитой Халкуца. В результате, остров превращён в одноимённую византийскую фему.
 964, август — 968, июль — годы Кохо в Японии.

Русь 
 Начало самостоятельного княжения великого князя Святослава Игоревича в Киеве.
 Поход Святослава на вятичей.
 Поход Святослава Игоревича на хазар (964—965).

См. также

Примечания